Adrien Mouton (1741-1820), architecte français.
 Adrien Mouton (1902-1988), homme politique français.